Daxböck ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Daxböck (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Martina Daxböck (fl. 2006), deutsche Sängerin
 Uwe Daxböck (* 1979), österreichischer Ruderer